7-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 28 по 29 января 1961 года на санно-бобслейной трассе в Гиренбаде (Швейцария).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1961
Санный спорт
Январь 1961 года
Спорт в Швейцарии в 1961 году